Toni Šunjić, né le  à Mostar (RFS de Yougoslavie, aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine), est un footballeur international bosnien. Évoluant au poste de défenseur central, il joue pour le Henan Songshan Longmen.

Biographie

Palmarès 
 Avec le Zrinjski Mostar :
 Champion de Bosnie-Herzégovine lors de la saison 2008-2009

 Avec le VfB Stuttgart :
 Champion de la deuxième division allemande lors de la saison 2016-2017

Statistiques

En club 
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Toni Šunjić lors de sa carrière en club :

But en équipe nationale

Références

Liens externes 
 

Footballeur international bosnien
Joueur du HŠK Zrinjski Mostar
Joueur du KV Courtrai
Joueur du Zorya Louhansk
Joueur du Kouban Krasnodar
Joueur du VfB Stuttgart
Joueur du Palerme FC
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du Henan Jianye FC
Naissance en décembre 1988
Naissance à Mostar
Naissance en RS de Bosnie-Herzégovine